Sarda – genere di pesci a cui appartiene la palamita
 Sarda – nome comune della sardina
 Sarda – nome comune della specie ittica Achondrostoma salmantinum
 Sarda – razza suina originaria della Sardegna
 Sarda – razza ovina originaria della Sardegna
 Lingua sarda
 Bruno Sarda
 Diocesi di Sarda

Pagine correlate 
 Sarde
 Sardi
 Sardo